Душан Алимипић може да се односи на:

 Душан Ђ. Алимпић (1873-1930), правник, писац, управник града Београда 1908-1910, велики жупан.
 Душан Алимпић (1921-2002), председник Скупштине СФРЈ.